Одиннадцатый Кубок ярмарок был разыгран с 1968 по 1969 год. Кубок выиграл «Ньюкасл Юнайтед», обыгравший в финале «Уйпешт». Это был второй Кубок ярмарок, завоёванный английскими клубами, и второй подряд финал венгерских клубов. После этого Кубка «Ньюкасл Юнайтед» больше не удавалось выиграть еврокубки.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок ярмарок на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1968 году
Футбол в Европе в 1969 году
Кубок ярмарок